Dādshān är ett historiskt samhälle i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Dādshān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dādshān är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Shanghar,  meter över havet,  kilometer söder om Dādshān. Runt Dādshān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Dādshān består i huvudsak av gräsmarker.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)